Hohn steht für:
 Hohn, verächtliche und spöttische Äußerung in der menschlichen Kommunikation

Gemeinde und Ortsteile:
 Hohn (Gemeinde), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Hohn (Bad Bocklet), Ortsteil der Gemeinde Bad Bocklet im Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Hohn (Bad Münstereifel), Ortsteil der Stadt Bad Münstereifel im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Hohn (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohn (Lohmar), Weiler in Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohn (Neunkirchen), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohn (Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohn (Swisttal), Weiler der Gemeinde Swisttal im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hohn (Windhagen), Ortsteil der Gemeinde Windhagen, Rheinland-Pfalz
außerdem:
 Groß Hohn, Ortschaft im Stadtteil Moitzfeld von Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Annette Hohn (* 1966), deutsche Ruderin
 Barbara Hohn (* 1939), österreichische Molekularbiologin
 Christopher Hohn (* 1966), britischer Philanthrop und Inhaber eines Investment-Fonds
 Dietmar Hohn (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Edmund Hohn, österreichischer Orgelbauer
 Friedrich Hohn (1908–1944), deutscher Kommunalpolitiker und Landrat
 Hans-Willy Hohn (* 1953), deutscher Soziologe
 Hermann Hohn (1897–1968), deutscher Offizier und Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Krisztina Hohn (* 1972), ungarische Politikerin
 Manfred Hohn (1941–2019), österreichischer Schriftsteller und Grubenbahnmuseumsbetreiber
 Mario Hohn (* 1989), deutscher Fußballer
 Reinhold Hohn (* 1948), deutscher Politiker (FDP)
 Uta Hohn (* 1960), deutsche Geographin
 Uwe Hohn (* 1962), deutscher Leichtathlet
 Wilhelm Hohn (1881–1972), deutscher Kirchenmusiker, Komponist, Chorleiter, Organist und Lehrer

Siehe auch:

 Hon 
 Hoon